Павличек — чешская фамилия. Известные носители:

 Павличек, Антонин (1838—1909) — чешский юрист и адвокат.
  — чешский драматург и сценарист.

Примечания